Guangdong Southern Tigers ist der Name folgender Sportvereine:
 Guangdong Southern Tigers (Basketballverein), chinesischer Basketballverein 
 Guangdong Southern Tigers (Fußballverein), chinesischer Fußballverein